Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2012/2013 является 12 турниром Российской федерации по баскетболу.

Формат 
Система розыгрыша Кубка — на выбывание. Обладатель Кубка России получает право на участие в Кубке вызова в сезоне 2013/2013 гг. В Кубке России участвует 36 команд, выступающих в «Суперлиги» и Высшей лиги — в обязательном порядке, а также все желающие команды, участвующие в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиге. Не участвовали в Кубке России ЦСКА, Химки, УНИКС, Локомотив-Кубань, Триумф.

Кубок России в сезоне 2012/2013 гг. пройдет в три этапа:
 I этап — предварительные игры в подгруппах. Команды Высшей лиги Чемпионата России, а также все желающие команды разбиваются на подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» по территориальному принципу. Игры в подгруппах проводятся турами в один круг. Сроки и места проведения туров определяет РФБ.
 II этап — соревнования по системе плей-офф с 29 сентября 2012 года по 22 марта 2013 года.
 III этап — финальные игры пройдут в формате «финала 4-х».

Предварительные игры

Группа А

Группа Б

Группа В

Группа Г

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Финал 4-х

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая пятерка финала четырёх

Составы команд

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика турнира на Statbasket.ru

Кубок России по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в России в 2012 году
Спорт в России в 2013 году